Ignazio – nome proprio di persona italiano maschile
 Ignazio di Loyola – religioso spagnolo, fondatore della Compagnia di Gesù (Gesuiti), venerato come santo
 Ignazio di Antiochia – vescovo dell'Asia Minore, venerato come santo, annoverato fra i Padri della Chiesa
 Ignazio I – patriarca di Costantinopoli